Flügge este numele de familie al următorilor:
Carl Flügge (1847-1923), bacteriolog german
Irmgard Flügge-Lotz (1903-1974), matematician german
Siegfried Flügge (1912-1997), fizician german